Deguy est un patronyme français. Il fait notamment référence à :

 Michel Deguy (1930-2022), poète et essayiste français ;
 Marie-Armelle Deguy, fille du précédent, actrice française.

Homonymie de patronyme